Le nom de Tulasne est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Charles Tulasne (1816-1884), médecin et botaniste français.
 Edmond Tulasne (1815-1885), botaniste et mycologue français.
 Jean Tulasne (1912-1943), pilote de chasse français.
 Joseph Auguste Léon Tulasne (°1879-), général français.
 Patricia Tulasne (née en 1959), comédienne canadienne.
 Thierry Tulasne (né en 1963), sportif français.